Die Abkürzung OAE steht für:

 Omni Air International, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Operation Active Endeavour, eine von 2001 bis 2016 laufende militärische Operation der NATO
 Orchestra of the Age of Enlightenment, ein 1986 gegründetes britisches Orchester
 Otoakustische Emissionen, aktive, akustische Aussendungen des Ohrs
 Ozeanisches anoxisches Ereignis, eine vollständige Sauerstoffverarmung der Oberflächenschicht von Ozeanen
 Overall Asset Effectiveness, eine Kennzahl für die Auslastung von Produktionsanlagen

Siehe auch:
 OÄ

OAE